Apóphisz (görög névalak; eredetileg Apepi az ókori Egyiptomban)

 Apóphisz, mitikus teremtmény
 Apóphisz fáraó, a XV. dinasztia egyik uralkodója
 99942 Apophis kisbolygó